Сен-Поль-сюр-Сав (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Гренад. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31507.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 21 км к северо-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1314 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 883 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 703 были экономически активными, 180 — неактивными (показатель активности — 79,6 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 703 активных жителей работали 643 человека (359 мужчин и 284 женщины), безработных было 60 (27 мужчин и 33 женщины). Среди 180 неактивных 69 человек были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 58 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Тома-де-Монваль (1840 год)

Города-побратимы 
  Ниаого (Буркина-Фасо, с 1998)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна